Politika
 demokrata, a demokrácia híve
 demokrata, az amerikai Demokrata Párt tagja, szimpatizánsa
Sajtó
 Demokrata, sajtótermék